Замещение:
 Реакции замещения в химии
  Замещение в психологии
 Замещение (должности) в трудовых отношениях ‒ способ приобретения гражданином должностного статуса в организации или вне её; ‒ временное, на определённый или неопределённый срок, состояние должностного лица в соответствии с его должностными полномочиями. Способы (состояния) замещения должности: назначение (назначен), зачисление (зачислен), конкурс (победил), избрание (избран), выборы (выбран).
 Замещение (или смещение, выравнивание) в программировании — методика в некоторых задачах обратной разработки.
 Замещение (геология)
Также см. Смещение.